El Cerro kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Cerro Policía (ort), Río Negro,

Colombia 

 Cerro de San Antonio (ort i Colombia), Magdalena,

Mexiko 

 El Cerro, Chalma, 
 El Cerro, Tantoyuca, 
 El Cerro, Guanajuato, 
 El Cerro, Jalisco, Colotlán, 
 El Cerro, San Luis Potosí, 
 El Cerro, Chiapas, Bochil,

Spanien 

 El Cerro de Andévalo, ort, Andalusien, Provincia de Huelva, 
 El Cerro, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar